Евге́ний Никола́евич Меша́лкин (25 февраля 1916, Екатеринослав — 8 марта 1997, Новосибирск) — известный советский российский кардиолог и кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Академик Академии медицинских наук СССР (1978). Заслуженный деятель науки РСФСР.

Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат Ленинской премии (1960).

Биография 
Родился 25 февраля 1916 года в городе Екатеринославе, в семье инженера-железнодорожника. Русский.

В 1918 году с семьёй переезжает в Ростов-на-Дону, а в 1928 году — в Москву, где окончил семь классов и школу ФЗУ при заводе «Серп и молот», работая в это время чернорабочим. Затем трудился на должностях копировщика, чертёжника, механика-наладчика прокатных станов.

В 1941 году окончил Второй Московский медицинский институт.

С отличием окончив институт, Евгений Николаевич Мешалкин был мобилизован в армию и отправился на фронт. Именно в годы войны он «прошил» два своих первых шва на сердце солдата — и это помогло спасти человеку жизнь. Он участвовал в шестимесячном рейде по тылам противника, в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Чехословакии.

 1946—1948 гг. — работал клиническим ординатором клиники факультетской хирургии 2-го Московского медицинского института.
 1948—1956 гг. — ассистент, доцент, а затем профессор клиники факультетской хирургии 2-го Московского медицинского института.
 1950 год (22 мая) — защита кандидатской диссертации «Интубационный наркоз».
 1953 год (31 октября) — защита докторской диссертации «Ангиокардиография у больных с врожденными пороками сердца».
 1954 год (8 мая) — присуждение звания профессора.
 1955 год — заместитель директора по науке Института грудной хирургии АМН СССР
 1956—1957 заведующий кафедрой грудной хирургии и анестезиологии Центрального института усовершенствования врачей, Москва.
 1957 год (25 октября) назначен директором Института экспериментальной биологии и медицины СО АН СССР. 2 ноября 1957 года утверждён в этой должности общим собранием АН СССР.
 1958 год — присуждение А. Н. Бакулеву и Е. Н. Мешалкину Гран-При за книгу «Врожденные пороки сердца» на Всемирной выставке в Брюсселе.
 1960 год (22 апреля) — присуждение Ленинской премии Е. Н. Мешалкину, А. Н. Бакулеву, М. Н. Амосову, П. Н. Куприянову, А. А. Вишневскому и Б. В. Петровскому за развитие и внедрение сердечно-сосудистой хирургии.
 1965 год — Институт экспериментальной биологии и медицины переименован в Институт патологии кровообращения Минздрава РСФСР, научным руководителем и директором которого Е. Н. Мешалкин являлся до 1991 года.

Умер 8 марта 1997 года. Похоронен в Новосибирске на Южном кладбище (Советский район).

Память 

 В память о выдающемся учёном Новосибирскому научно-исследовательскому институту патологии кровообращения присвоено имя академика Е. Н. Мешалкина.
 В его честь на территории Института патологии кровообращения установлен памятник.

 Мемориальная доска установлена на доме, в котором жил Е. Н. Мешалкин («Стоквартирный дом»).
 Губернатором Новосибирской области В. А. Толоконским учреждена стипендия имени Мешалкина для аспирантов и докторантов научно-образовательного комплекса Новосибирской области.
 Его имя присвоено воздушному судну Airbus A320-251N б/н VP-BSF авиакомпании «АЭРОФЛОТ — Международные авиалинии»

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1976)
 Два ордена Ленина
 Орден Красной Звезды
 Ленинская премия (1960) — за разработку новых операций на сердце и крупных сосудах
 Шесть медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», памятная партизанская медаль партизан Северной Италии, «Почетная медаль» советского фонда мира
 Золотой знак «За развитие Воеводства Катовицкого»
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1966)
 Почётный гражданин города Новосибирска (1993).
 В 2000 году удостоен почётного звания «Гражданин XX века Новосибирской области».

Почётные грамоты 
 Почётная грамота Президиума Верховного совета Российской Федерации (15.06.1993)
 Президиума Верховного Совета Литовской ССР — за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства, науки и культуры Республики
 Верховного Совета Казахской ССР

Примечания

Ссылки 

 Евгений Николаевич Мешалкин
 Бокерия Л. А., Подзолков В. П., Глянцев С. П., Кокшенев И. В. Академик РАМН Е. Н. Мешалкин (1916—1997) и его мировой приоритет в выполнении успешного кавопульмонального анастомоза в клинике. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2017; 21(3S): 80-90.
 Академик АМН СССР Е. Н. Мешалкин (К 90-летию со дня рождения, «Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова»)
 Евгений Николаевич Мешалкин: очерк жизни и деятельности
 Великий доктор (газета «Наука в Сибири»)
 Фотоальбом
 Новосибирский Краеведческий портал

Выпускники вузов Москвы
Хирурги СССР
Хирурги России
Почётные граждане Новосибирска
Медики Новосибирска
Герои Социалистического Труда
Народные депутаты СССР от всесоюзных обществ и фондов
Российские и советские кардиохирурги
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)